Le championnat du Brésil de football 1997 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. Vasco da Gama remporte le championnat.

Saison régulière 

Les clubs en bleu disputent la phase finale, les 4 derniers clubs(en rose) descendront en .

Second tour

Groupe A

Groupe B

Finale 
 Palmeiras 0-0 ; 0-0 Vasco da Gama

Vasco da Gama remporte le championnat.

1997
Sport au Brésil en 1997
Bresil